Ля́двенец () — род растений семейства Бобовые, включающий от 70 до 150 видов.

Название 
По Этимологическому словарю Макса Фасмера русское название происходит от слова ля́двея, «из-за того, что форма растения напоминает почки». Фасмер также сравнивает с  — «почка» и  — «почки».

Ботаническое описание 

Травянистые растения с тройчатыми листьями. Прилистники листовидные, приближены к листочкам.

Цветки в пазухах верхних листьев. Соцветия зонтичные. Чашечка с пятью зубцами. Венчик со свободными лепестками. Лодочка резко согнутая вверх.

Боб линейный, прямой или серповидный, многосемянный, иногда с перегородками внутри.

Классификация

Таксономия 
Род Лядвенец входит в семейство  порядка

Виды 

По информации базы данных The Plant List, род включает 141 вид:

Галерея

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Мотыльковые